Зиаде — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зиаде, Игнатий (1906—1994) — католический прелат, архиепископ Алеппо Маронитской католической церкви.
 Зиаде, Мая (1886—1941) — христианская ливано-палестинская поэтесса, эссеист и переводчица.